Боєць:
 Боєць — спортсмен змішаних бойових мистецтв
 Боєць — учасник бою, боїв; воїн
 Боєць — солдат, рядовий
 Боєць — у переносному значенні людина, що бореться за здійснення чого-небудь

Фільми:

 Боєць (фільм, 2010) — американський художній фільм про двох братів-боксерів

Посилання 
 БОЄ́ЦЬ